Глорія Рубен (англ. Gloria Reuben, нар. 9 червня 1964) — канадська актриса та співачка, номінантка на премії «Еммі» та «Золотий глобус».
 Марко Рубен (ісп. Marco Rubén, нар. 26 жовтня 1986, Капітан-Бермудес, Аргентина) — аргентинський футболіст, нападник аргентинського клубу «Росаріо Сентраль».
 Рубен II (вірм. Ռուբեն Բ, 1165—1170) — вірменський князь із династії Рубенідів, шостий за ліком правитель Кілікійського вірменського царства.
 Рубен I (вірм. Ռուբեն Ա) (1025—1095) — вірменський князь, цар Кілікійської Вірменії з 1080, двоюрідний брат і особистий охоронець вірменського царя Гагяка ІІ.
 Рубен Да Сільва (ісп. Rubén Da Silva, нар. 11 квітня 1968, Монтевідео, Уругвай) — уругвайський футболіст.
 Рубен III (вірм. Ռուբեն Գ) (1145 — 6 травня 1187) — вірменський князь із династії Рубенідів, восьмий за ліком правитель Кілікійського вірменського царства.